Molekulska formula -{C3H4O4}- se može odnositi na:

 Hidroksipiruvinska kiselina
 Malonska kiselina